Harbour-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Harbour-Gletscher (Viktorialand) an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika
 Harbour-Gletscher (Wiencke-Insel) auf der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel, Antarktis